Bilans meczów i goli reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 1921–2022 (stan po meczu z Francją rozegranym w dniu 4 grudnia 2022).

Bilans według lat

Bilans według dekad 

Reprezentacja Polski w piłce nożnej